FGO est un sigle qui peut désigner :
 Fate/Grand Order, un jeu mobile ;
 FGO-Barbara (où FGO signifie Fleury Goutte d'Or), un établissement culturel situé à Paris.